В сентябре 2001 года на страницах газеты «Одесса-Спорт» были опубликованы итоги авторского проекта одесского спортивного журналиста Юрия Усатюка, главной целью которого было определение лучшего футболиста Одессы XX века по опросу авторитетных футбольных специалистов. Василий Москаленко выиграл опрос с колоссальным отрывом, опередив занявшего второе место обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова на 53 балла.

В своих анкетах специалисты называли пятёрку лучших, на свой взгляд, игроков, которым начислялись очки по системе: за 1-е место – 5 очков, за 2-е – 4, за 3-е – 3, за 4-е – 2, за 5-е – 1. В случае равенства очков преимущество получал претендент, имеющий наибольшее количество высших мест.

Юрий Усатюк (автор проекта): «Искусственно ограничивать респондентов в их выборе я не стал, поскольку четких критериев отбора претендентов на титул в опросах подобного рода не существует. Понятно, что некорректно заочно сравнивать игроков начала века и конца столетия, но тогда некорректен и сам опрос по определению владельца столь громкого титула. Но рискнуть все же стоило, и опрос полностью оправдал ожидания. В анкетах не прозвучало ни одной «лишней» фамилии, в основном назывались футболисты, действительно оставившие в истории одесского футбола заметный след. Конечно, у самих респондентов возникал вопрос, кого правильнее включать в пятёрку - воспитанника одесского футбола или игрока, приглашённого со стороны, но ярко сверкнувшего в Одессе. Но после длительных размышлений опросный лист неизменно заполнялся, что лишний раз подчеркивало согласие одесских футбольных специалистов и с формулой голосования, и с собственно необходимостью самой акции. Итоги опроса можно смело назвать объективными, поскольку в верхнюю часть итоговой таблицы вошли культовые для Одессы футболисты - воспитанники одесского футбола, а те, кто приехал в Одессу, в итоге отдал ей всю свою жизнь».

Кто за кого голосовал

Итоги голосования

Примечания

Литература 
 Усатюк Ю. И. «Сто лет в Одессе». — Одесса: ВМВ, 2013. — с. 368. ISBN 978-966-413-452-8

Ссылки 
 Пророк для малой Отчизны Официальный сайт ФФУ
 Лучший футболист Одессы XX века
 50 лучших. «Черноморец» (часть вторая). Василий Москаленко
 Азбука жизни Игоря БЕЛАНОВА

Футбол в Одессе
Списки футболистов Украины
Списки:Одесса